Andrzej Stalmach – polski lekkoatleta
 Paweł Stalmach – polski dziennikarz, publicysta i działacz społeczny